Die Tippeligaen 2007 war die 63. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 17. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 9. April 2007 und endete mit den zweiten Relegationsspiel am 12. November 2007.

Modus 
14 Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Der Zwölftplatzierte und damit Drittletzte musste zusätzlich zwei Relegationsspiele gegen den Dritten der Adeccoligaen um den Klassenerhalt absolvieren.

Teilnehmer

Saisonverlauf 
Brann Bergen sicherte sich bereits am 24. Spieltag die Meisterschaft. Nach 1962 und 1963 war es für Bergen der dritte Meistertitel. Stabæk Fotball und Viking Stavanger qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Für Stabæk war es die beste Platzierung ihrer Vereinsgeschichte. Der amtierende Meister Rosenborg Trondheim belegte am Ende Platz fünf und qualifizierte sich für den UI-Cup. Die Aufsteiger Strømsgodset IF und Aalesunds FK konnten mit Platz zehn und elf die Liga halten. Start Kristiansand und Sandefjord Fotball belegten die letzten beiden Plätze und stiegen in die Adeccoligaen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

Odd Grenland musste als Drittletzter in die Relegation gegen FK Bodø/Glimt, den Dritten der Adeccoligaen.Odd Grenland verlor am 8. und 12. November 2007 beide Spiele und stieg somit ebenfalls ab.

|}

Torschützenliste 
Thorstein Helstad gewann mit 22 Toren die Torjägerkrone. Es war nach 2000 und 2001 sein dritter Titel.Daniel Nannskog, der Torschützenkönig der letzten Saison belegte mit 19 Toren Platz zwei.

Stadien/Zuschauer 

Insgesamt besuchten 1.916.001 Zuschauer die Spiele in der Saison. Umgerechnet auf 182 Spiele entspricht dies einem Schnitt von 10.527 Zuschauern pro Spiel.

Weblinks 

 Ergebnisübersicht
 Gesamte Torschützenliste
 Zuschauerzahlen

Fußballsaison 2007
Eliteserien-Saison (Fußball)